Ханке Гердіна Йоганнетт Брюїнс Слот (; 20 жовтня 1977) — нідерландська політикиня, юрист і офіцер, яка з 10 січня 2022 року обіймала посаду міністра внутрішніх справ і відносин з Королівством у четвертому кабінеті Рютте. Член Християнсько-демократичного заклику (CDA), вона раніше працювала в Палаті представників з 2010 по 2019 рік. Bruins Slot зосередила свою роботу як парламентарія на питаннях оборонного персоналу, місцевого самоврядування, охорони здоров'я, медичного права, психіатрії та спорту.

З 2019 по 2022 рік вона була членом провінційної виконавчої влади Утрехта, в якій відповідає за природу, сільське господарство, грунт і воду, спорт і управління. До політичної кар'єри вона служила в королівській армії Нідерландів; її було направлено в провінцію Урузган, Афганістан. У 2010 році їй присвоєно звання капітана артилерії.

Примітки

Посилання 
 (in Dutch) House of Representatives biography
 (in Dutch) Parlement.com biography

Випускники Утрехтського університету
Персоналії:Апелдорн
Політикині-лесбійки
Члени Християнсько-демократичного заклику
Народились 1977